Снежко́ — фамилия. Происходит от древнего славянского личного имени Снежко — «тот, кто родился в снегопад». Известные носители:

 Снежко, Андрей Александрович (род. 1971) — российский актёр.
 Снежко, Павлина Викентьевна (1909 — после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Снежков
 Снежко-Блоцкая

Примечания